Гран-при Венгрии 1998 года — двенадцатый этап чемпионата Мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1998 года. Прошёл на трассе Хунгароринг в Будапеште, Венгрия. Соревнования состоялись 16 августа 1998 года.

Проблемы с коробкой передач на автомобиле Мики Хаккинена позволили одержать победу Михаэлю Шумахеру со стратегией трех пит-стопов.

Гонка 

|}

 Лучший круг: Михаэль Шумахер 1:19,286

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Венгрии